Bridgewater Bridge ist der Name folgender Brücken:

in den Vereinigten Staaten:
 Bridgewater Bridge (Pennsylvania) in Bridgewater, Pennsylvania
 Bridgewater Corners Bridge in Bridgewater, Vermont

in Australien:
 Bridgewater Bridge (Tasmanien) in Bridgewater, Tasmanien